Das Wort bitemporal wird in folgenden Zusammenhängen verwendet:

 in der Informationstechnik im Zusammenhang mit der Speicherung zeitabhängiger Daten, siehe Temporale Datenhaltung
 in der Medizin für Erscheinungen, die beide Schläfen (von lateinisch  ‚Schläfe‘) bzw. schläfenseitigen Bereiche betreffen, vor allem im Zusammenhang mit bitemporaler Hemianopsie

Siehe auch:
 temporal